Itisuarsuk bezeichnet:
 Itisuarsuk (Bucht, bei Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Itisuarsuk (Bucht, Paakitsoq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Itisuarsuk (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Itisuarsuk (Fluss), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland